НАК Бреда () — нидерландский профессиональный футбольный клуб из города Бреда. Основан 19 сентября 1912 года. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Рат Верлег», его вместимость — 19 тысяч зрителей.

В сезоне 2020/21 клуб занял 5-е место в Эрстедивизи — Первом дивизионе Нидерландов. Наивысшим достижением клуба в чемпионате Нидерландов является 3-е место в сезоне 2007/08.

Главный тренер команды — .

История 
Клуб под названием NOAD ADVENDO Combinatie был образован в 1912 году после слияния клубов NOAD и ADVENDO. NOAD расшифровывается как Nooit Opgeven Altijd Doorzetten (). ADVENDO расшифровывается как Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning (). Это одно из самых длинных названий футбольного клуба в мире. В марте 2022 года было сообщено о том, что владельцем клуба стала эмиратская корпорация "City Football Group".

Символика

Эмблема

Достижения 
Официальные трофеи (признанные УЕФА и ФИФА)

 Чемпион Высшего дивизиона (1)  1920/21 
 Чемпион Первого дивизиона (1)  1999/00
 Обладатель Кубка Нидерландов (1)  1973

Основной состав

Команда 
 На сезон 2021/22

Тренерский штаб

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Нидерландов
Бреда
Футбольные клубы, основанные в 1912 году